Les  forment une sous-famille éteinte de tout petits dinosaures théropodes de la famille des troodontidés. Ce sont de petits troodontidés, tous découverts dans la formation d'Yixian de la province du Liaoning dans l'est de la Chine.

Présentation 
Cette formation est datée du Crétacé inférieur (Aptien inférieur à l'Hauterivien terminal), soit il y a environ entre  (millions d'années).

Les paléontologues Shen Caizhi, Lü Junchang, Liu Sizhao, Martin Kundrát, Stephen L. Brussate et Gao Hailong ont érigé cette sous-famille en 2017 pour y placer le nouveau genre qu'il décrivaient Daliansaurus .

Liste des genres 
Quatre genres sont rattachés à cette sous-famille :
  Daliansaurus ;
  Mei ;
  Sinovenator ;
  Sinusonasus

Le fait que tous les spécimens appartenant à ces quatre genres proviennent tous du même site près du village de Lujiatun, où ils ont été découverts dans la formation d'Yixian, dans un niveau stratigraphique très riche en fossiles de vertébrés, décrit sous le nom de biote de Jehol, a soulevé la question de savoir si ces quatre taxons ne concernaient pas plutôt une variation individuelle au sein d'une seule et même espèce, Sinovenator changii.

Définition 
Les Sinovenatorinae forment le taxon constitué de Sinovenator changii et de toutes les espèces plus étroitement apparentées à Sinovenator qu'à Troodon formosus, Saurornithoides mongoliensis, Anchiornis huxleyi, Archaeopteryx lithographica, Gallus gallus (le coq doré), Unenlagia comahuensis ou Dromaeosaurus albertens .

Ce sont des Troodontidae de taille modeste, ayant vécu au cours du Crétacé inférieur en Chine.

Classification 
Les inventeurs du taxon ont réalisé le cladogramme suivant  :

Voir aussi 
 Troodontidae
 Sinovenator
 Troodon

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2017